Вуэльта Андалусии (), также известная как Рута дель Соль (), официально  — шоссейная многодневная велогонка проходящая по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль автономного сообщества Андалусия.

История 

Гонка была создана в 1925 году секретарём Unión Velocipédica Española Мигелем Артеманом. После первого издания она исчезла на последующие 30 лет до 1955 года, когда она снова была организована Agrupación Ciclista Malagueña. В 1978 году не проводилась. Со следующего года сменила название на Ruta Ciclista del Sol под которым проводилась с 1979 по 1986 год. В 1987 году снова вернулась к своему первоначальному названию — Vuelta a Andalucía, а в 1993 году получила своё нынешнее он перешел к своему нынешнему названию — Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol

С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour и имеет категорию 2.1, с 2017 года — 2 HC.

В 2009 году организаторы гонки не продлили соглашение с Испанской ассоциацией организаторов велогонок (Asociación Española de Organizadores de Carreras Ciclistas) и Ассоциацией команд (Asociación de Equipos), по которому они были обязаны приглашать все испанские команды, а также выплачивать им сумму, которую организаторы посчитали непомерной. и не позволял гонке расти международном уровне. Фактически, наряду с Вуэльтой Мурсии, которая также не придерживался правил Королевской испанской федерации велоспорта препятствующей участию иностранных континентальных команд если в гонке не участвуют все испанские команды этой категории. Это привело к постепенному улучшению участников и телевизионного вещания во всём мире.

Проводится в феврале, являясь одной из первых европейских гонок в календаре. Маршрут изначально преимущественно состоял из 7—8 этапов, в последние годы состоит в основном из 5 этапов. Максимум был в 1956 году — 12 этапов.

Организаторы - Deporte Internacional, S.A. “DEPORINTER”.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Андалусии на Cycling Archives
 Вуэльта Андалусии на Memoireducyclisme
 
 
 
 
  

Велогонки в Испании